Huchald ou Hucbald de Gouy, mort après 890, fut un comte d'Ostrevent et de Senlis. 

La chronique d'Alberic de Trois-Fontaines le nomme également 'Hucbaldus de Hainacq. On ne sait pas grand-chose de ses origines et de sa vie. Il épousa Heilwis de Frioul (v. 855 † v. 895), fille d'Évrard ou Eberhard, marquis de Frioul, et de la carolingienne Gisèle, elle-même fille de l'empereur Louis le Pieux et de Judith de Bavière. De ce mariage, il aurait eu deux fils :
 Raoul, qui fut comte d'Ostrevant, puis de Vexin, d'Amiens et de Valois ;
 un fils dont le nom n'est pas connu, qui pourrait être Guy, comte de Senlis, marié à une femme issue des comtes de Vermandois et père d'un Bernard, comte de Senlis, cité en 945 ;
 un comte Hucbald, père d'Udalric, évêque d'Augsbourg de 929 à 977.

Il aurait également eu une sœur, mère de Herivé († 922), archevêque de Reims de 900 à 922, et d'Eudes. 

Sa veuve se remaria avec  (vers 867-† 926), comte de Laon.

La description de sa famille est issue en partie de l'identification d'Heilwis, veuve et se remariant avec  de Laon, avec Heilwis, femme d'Hucbald. Or cette identification pose quelques problèmes chronologiques (montrant son improbabilité plutôt que son impossibilité), et une autre construction est proposée. Hucbald et Heilwide de Frioul eurent deux enfants :
 peut-être Guy, comte de Senlis ;
 Heilwis de Senlis, mariée à Gautier de Laon († 892), puis à  († 926) ;
 un comte Hucbald, père d'Udalric, évêque d'Augsbourg de 929 à 977.

Sources 
  :
 Katharine S. B. Keats-Rohan, « Poppa de Bayeux et sa famille ».
 Édouard de Saint Phalle, « Les comtes de Gâtinais aux  ».
 Donald C. Jackman, « Cousins of the German Carolingians ».
 .
 Foundation for medieval genealogy.

Maison de Vexin au haut Moyen Âge
Personnalité du haut Moyen Âge par nom
Noblesse franque